Gliha ist ein slowenischer Familienname und der Name folgender Personen:

 Erik Gliha (* 1997), slowenischer Fußballspieler
 Nataša Gliha Komac, slowenische Linguistin und Soziolinguistin
 Oton Gliha (1914–?), kroatischer Maler slowenischer Abstammung
 Primož Gliha (* 1967), jugoslawischer, später slowenischer, Fußballspieler und slowenischer -trainer
 Rafael Gliha (1918–?), kroatischer Agronom und Hochschullehrer slowenischer Abstammung
 Slavko Gliha (* 1940), slowenischer Agronom
 Vilko Gliha Selan (1912–?), kroatischer Maler slowenischer Abstammung